Орестис Макрис (, 30 сентября 1898, Халкида — 29 января 1975, Афины) — греческий актер комедийного жанра начала 20 века.

Актерское образование получил в драматической школе Греческого Одеума в Афинах и впервые вышел на сцену как тенор в труппе Розалии Ники в 1925 году. Позже он вступил в труппу Папаиоанну, прежде чем перейти к комедийным ролям. Орестис Макрис преуспел в изображении народных греческих символических персонажей, особенно роли «пьяницы». Макрис также снялся в сорока фильмах, в основном в своей фирменной роли пьяницы или строгого отца.

Орестис Макрис награждён греческим орденом Феникса. Он умер 29 января 1975 года в Афинах и похоронен на Первом афинском кладбище в фамильном склепе.

Избранная фильмография 

 Ο μάγος της  Αθήνας  (1931)
 Ο μεθύστακας  (1950) 
 Ο γρουσούζης  (1952) 
 Το κορίτσι της γειτονιάς  (1954) 
 Η Κάλπικη λίρα|Η κάλπικη λίρα  (1955)   
 Καταδικασμένη κι απ' το παιδί της  (1955)  
 Το φιντανάκι  (1955)   
 Η αρπαγή της Πεσεφόνης  (1956)   
 Η θεία απ΄ το Σικάγο  (1957)   
 Της νύχτας τα καμώματα  (1957)   
 Το αμαξάκι  (1957)   
 Η κυρά μας η μαμή  (1958)   
 Μια λατέρνα, μια ζωή  (1958)   
 Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο  (1959)  
 Ο Θύμιος τα 'κανε θάλασσα  (1959)   

 Στουρνάρα 288  (1960)   
 Η Χιονάτη και τα 7 γεροντοπαλίκαρα  (1960)   
 Της μιας δραχμής τα γιασεμιά  (1960)  
 Έξω οι κλέφτες  ( 1961 )   
 Οικογένεια Παπαδοπούλου  (1961)   
 Ο καλός μας άγγελος  (1961)   
 Το μεροκάματο του πόνου  (1963)   
 Ο Αριστείδης και τα κορίτσια του  (1964)   
 Αδικημένη  (1964)   
 Ζητιάνος μιας αγάπης  (1964)   
 Κάθε καημός και δάκρυ  (1964)
 Πόνεσα πολύ για σένα  (1964)   
 Με πόνο και με δάκρυα  (1965)   
 Οι καταφρονεμένοι  (1965)   
 Ένα κορίτσι αλλιώτικο απ' τ' άλλα  (1968)

Ссылки 
 

Актёры Греции
Кавалеры греческого ордена Феникса
Похороненные на Первом афинском кладбище